Фторид иттрия — неорганическое соединение, соль металла иттрия и плавиковой кислоты с формулой YF, бесцветные кристаллы, не растворимые в воде, образует кристаллогидрат.

Получение 
 Обменными реакциями:

Физические свойства 
Фторид иттрия образует бесцветные кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа P nma, параметры ячейки a = 0,6367 нм, b = 0,6859 нм, c = 0,4394 нм, Z = 4.

При температуре 1077°С происходит фазовый переход в
гексагональную сингонию, пространственная группа P 3m1, параметры ячейки a = 0,412 нм, c = 0,523 нм, Z = 1.

Образует кристаллогидрат состава YF•½HO.

Не растворяется в воде.

Применение 
 При получении иттрия металлотермическим способом.
 Легированный Ho используется как лазерный материал.

Литература 
 
 
 
 

иттрия